Die Liste der estnischen Fußballnationalspielerinnen ist eine Auflistung aller Spielerinnen, die seit 1994 mindestens ein Spiel für die Estnische Nationalmannschaft bestritten haben.

Stand 23. Juni 2010 gegen Frankreich.

Erklärung zur Tabelle
 Spiele bzw. Tore sind die von estnischer Seite als offizielle aufgelisteten Länderspiele/-tore. Dabei werden die Länderspiele bei der FISU Universiade 2009 von der estnischen Seite als offizielle Länderspiele geführt, aber nicht von der FIFA anerkannt.
 Aufgrund dessen, dass bisher von vier Länderspielen (am 15. Juli 2000 gegen Lettland, am 16. Juli 2000 gegen Litauen, am 26. Mai 2007 gegen Lettland und 27. Mai 2007 gegen Litauen) keine Aufstellung bekannt ist, kann es zu Unstimmigkeiten kommen.

Einzelnachweise 

!Nationalspielerinnen
Estland
!